Die Kategoria e parë 2005/06 war die 58. Spielzeit der zweithöchsten albanischen Fußballliga und die achte Saison unter diesem Namen. Sie begann am 10. September 2005 und endete am 13. Mai 2006.

Modus 
14 Mannschaften spielten an 26 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander. Die ersten vier Vereine stiegen in die Kategoria Superiore auf. Die zwei letzten Teams stiegen in die Kategoria e dytë ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Albania Second Level auf rsssf.com

Einzelnachweise 

2005
Fußballsaison 2005/06